Melinda Czink era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Dothan Pro Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Camila Giorgi che ha battuto in finale Edina Gallovits-Hall 6–2, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Stéphanie Dubois (primo turno)
  Edina Gallovits-Hall (finale)
  Irina Falconi (secondo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (quarti di finale)

 Alla Kudrjavceva (secondo turno)
 Misaki Doi (quarti di finale)
 Alison Riske (primo turno)
 Erika Sema (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dothan Pro Tennis Classic 2012